La Barbellotta, una delle due frazioni del comune di Novi Ligure (provincia di Alessandria), è posizionata lungo la ex statale 35 bis dei Giovi, al confine con il territorio comunale di Serravalle Scrivia. Proprio la continuità urbanistica della frazione con il complesso outlet ed i centri commerciali di Serravalle ha mutato la frazione da tranquilla realtà rurale a trafficato punto di passaggio congestionato dal traffico automobilistico.
Il territorio presenta un'orografia mutevole, passando dalla piana alluvionale del fiume Scrivia, le cui aree sono essenzialmente destinate ad uso agricolo (in particolar modo per la coltivazione dei cereali) alle colline retrostanti utilizzate per il pascolo degli animali o mantenute a bosco.
La Barbellotta si trova a 4,5 chilometri dal centro di Novi, ad un'altitudine di 240 m s.l.m.

Note

Voci correlate
Merella, altra frazione di Novi Ligure.
Novi Ligure

Frazioni di Novi Ligure